CRC-карта (; ) — метод мозгового штурма, предназначенный для проектирования объектно-ориентированного программного обеспечения. CRC-карты были предложены Уордом Каннингемом и Кентом Беком. Как правило, CRC-карты используются в тех случаях, когда сначала в процессе проектирования ПО определяются классы и способы их взаимодействий.

Содержание CRC-карт:
Имя класса
Подклассы и суперклассы
Обязанности класса
Названия других классов, с которыми связан данный класс
Автор

Использование малых карточек позволяет минимизировать сложность дизайна. CRC-карты акцентируют внимание дизайнера на сущности класса и скрывают от него детали, рассмотрение которых на данном этапе будет контрпродуктивным. CRC-карты также заставляют дизайнера воздержаться от назначения классу слишком многих обязанностей.

Пример

Примечания

Ссылки 
A Laboratory For Teaching Object-Oriented Thinking paper by Kent Beck and Ward Cunningham
A CRC Description of HotDraw
A concise introduction at extremeprogramming.org
Using CRC Cards

Экстремальное программирование
Проектирование программного обеспечения